Bolat ist der Name folgender Orte:
 Bolat, historische Namensform der Gemeinde Boulot im Département Haute Saône, Frankreich

Bolat ist der Familienname folgender Personen:

 Cihan Bolat (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mehmet Bolat, deutscher Karateka
 Nuh Bolat (* 2002), türkischer Kugelstoßer
 Sinan Bolat (* 1988), belgisch-türkischer Fußballtorhüter
 Timur Bolat (* 1989), kasachischer Judoka